Seznam korpusov z zaporedno številko 91.

Seznam 
 Pehotni
 91. strelski korpus (ZSSR)
 91. korpus (Wehrmacht)

Glej tudi